Panathinaikos AO – grecki klub piłkarski
 Panathinaikos BC – grecki klub koszykarski
 Panathinaikos VC – grecki klub siatkarski